Boultbee ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Boultbee (1828–1901), kanadischer Jurist und Politiker
 Gardner Boultbee (1907–1980), kanadischer Segler